Peyrolles (Aude)
 Peyrolles (Gard)